Лошка Гора може бити:
 Лошка Гора (Радече), насељено место у општини Радече , Република Словенија
 Лошка Гора при Зречах, насељено место у општини Зрече, Република Словенија